XXII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2001 odbyły się w Bułgarii między 22 września a 30 września 2001 roku. Mecze rozgrywane były w Warnie oraz w Sofii. Tytuł obroniły Rosjanki pokonując w finale Włoszki 3:2.

Kwalifikacje 
Bezpośredni awans uzyskały 3 najlepsze drużyny poprzedniego championatu: Rosja, Chorwacja i Włochy oraz gospodarz turnieju - Bułgaria. Pozostałe drużyny podzielono na 3 grupy eliminacyjne, z których awans uzyskały po 2 najlepsze ekipy (Francja i Holandia, Rumunia i Polska, Niemcy i Czechy). Prawo gry na ME wywalczyły również 2 reprezentacje z trzecich miejsc - Ukraina (z grupy A) i Grecja (grupa B).

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
2001 w piłce siatkowej
2001 w Bułgarii
Piłka siatkowa w Bułgarii
Sport w Warnie
Sport w Sofii